Толмачевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Толмачевское сельское поселение — входит в Новосибирский район Новосибирской области
 Толмачевское сельское поселение — входит в Лихославльский район Тверской области

см. также 
 Толмачёвское городское поселение -- входит в Лужский район Ленинградской области